Neocleus () ist ein griechisch-zyprischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Andreas Neocleous Euripide (* 1939), ehemaliges Mitglied des zyprischen Repräsentantenhauses und Inhaber der größten zyprischen Anwaltskanzlei Andreas Neocleous & Co LLC
 Maria Neocleous-Deutschmann (* 1951), griechisch-zyprische Regisseurin